Ballan steht für:
 Alessio-Bianchi, ehemaliges italienisches Radsportteam
 Ballan-Miré, Gemeinde im französischen Département Indre-et-Loire
 Kanton Ballan-Miré, Kanton im französischen Département Indre-et-Loire
 Ballan (Victoria), kleine Stadt in Australien
 Shire of Ballan, eine ehemalige Local Government Area, Australien
 Ballan (Indien), ein Ort in Punjab, Indien

Ballan ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Ballan (* 1979), italienischer Radsportler
 Fahd Ballan (1933–1997), syrischer Sänger und Schauspieler
 Giada Ballan (* 1973), italienische Synchronschwimmerin

Siehe auch:
 Balan
 Balland